Рыжее —  озеро в Ольском районе Магаданской области
 Рыжее —  озеро в Красногородском районе Псковской области

См. также
 Ред